Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, Graz'zt est un des plus puissants princes démons des Abysses. Graz'zt, un des premiers et plus connus démons créés pour Donjons et Dragons, fut nommé un des meilleurs vilains de l'histoire de D&D dans la dernière version imprimée du magazine Dragon.

Historique des Publications 
Graz'zt fut créé par Gary Gygax et apparu la première fois dans le module The Lost Caverns of Tsojcanth (1982). Ensuite il apparut dans la première édition du Monster Manual II (1983), sous la section démons.
 
Après avoir quitté TSR, Gygax a présenté Graz'zt dans la série "Gord the Rogue". Le personnage a depuis été retouché par d'autres développeurs. Dans cette série, Graz'zt est connu comme le Seigneur d'Ébène des Abat-Dolor, une race de démons qui lui ressemblent tous plus ou moins. Il régna sur les abat-dolor avec sa reine et conseillère, Elazalag, jusqu'à ce qu'il soit capturé par la reine sorcière Iggwilv. Après l'avoir séduite, les Seigneur d'Ébène fonda un nouvel empire bâtard, abandonnant ses semblables dans un effort pour asservir tous ceux de la race des démons. Graz'zt apparaît dans la  du cadre de campagne Greyhawk  en tant que Seigneur Abyssal dans le livre Iuz the Evil (1993), et plus tard dans le cadre de campagne Planescape, dans le boîtier Planes of Chaos (1995). 

Il est l'antagoniste du module d'aventure For Duty and Deity (1998) dans le cadre de campagne des Royaumes Oubliés. Graz'zt apparaît à nouveau comme Seigneur Démon dans le Book of Vile Darkness (2002), et apparaît aussi dans le Fiendish Codex I: Hordes of the Abyss (2006). Il était présenté dans le Demonomicon of Iggwilv column dans le magazine Dragon #361 (2007). Graz'zt se voit conféré un bloque de statistiques dans le Manuel des Plans de la , qui détail aussi son empire dans les Abysses. Son rôle dans la  est développé avec le Demonomicon (2010) de la . Le Graz'zt de la  est mentionné avoir été à l'origine un diable qui a décidé d'abandonner la guerre sanglante de ses maîtres et de suivre son propre chemin.

Royaumes oubliés